A Segunda División 1935-36-os szezonja volt a bajnokság nyolcadik kiírása. A bajnokságban három csoportra osztva 24 csapat szerepelt, a lebonyolítás az előző szezonéhoz hasonló volt.

1. csoport

2. csoport

3. csoport

Rájátszás 

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2